Mirage puede hacer referencia a:

Aviación 
 La familia Mirage, que comprende diversos aviones de combate de fabricación francesa.

Cine 
 The Mirage (1924), película muda - dirigida por George Archainbaud;
 (Mirage)  Espejismo , con Gregory Peck y Diane Baker, dirigida por Edward Dmytryk. 
 Mirage (2004), película macedonia dirigida por Svetozar Ristovski;
 Mirage, personaje de la franquicia Transformers ;
 Mirage, personaje de la película de animación Los Increíbles 2.

Música 
 Mirage (n/d), banda de Rock progresivo -  integrada por exmiembros de Camel y Caravan;
 Mirage (1974), álbum de Camel;
 Mirage (1982), álbum de Fleetwood Mac;
 Mirage (2008), canción de AAA;
 Mirage (2010), álbum de la cantante japonesa MELL;
 Mirage (2010), álbum de Armin van Buuren;
 Mirage (2011), álbum de Ladytron;
 Mirage (2016), canción del álbum Brave Enough de Lindsey Stirling.

Miscelánea 
 El Mirage, ciudad ubicada en el condado de Maricopa en el estado estadounidense de Arizona;
 Mirage, es un municipio ubicado en el condado de Kearney en el estado estadounidense de Nebraska;
 Mirage, una cantante, autora y escritora italiana;
 Mirage, una actriz pornográfica estadounidense de origen alemán;
 Mirage, serie de automóviles de competición;
 Mirage Studios, una editorial independiente de cómics estadounidense;
 The Mirage, casino situado en la ciudad de Las Vegas.

Videojuegos 

 Mirage Realms, Videojuego indie MMORPG para Android, Windows, Mac y Linux basado en java.